Medal Wolności (Afganistan) – medal Islamskiej Republiki Afganistanu
 Prezydencki Medal Wolności (ang. Presidential Medal of Freedom) – najwyższe odznaczenie cywilne USA
 Medal Wolności (Filadelfia) (ang.  Liberty Medal ) – medal przyznawany przez Narodowe Centrum Konstytucji w Filadelfii
 Medal Wolności (Hiszpania) (hiszp. Medalla de la Libertad) – medal wojskowy II Republiki Hiszpańskiej ustanowiony w 1938
 Medal Wolności Trumana-Reagana (ang. Truman-Reagan Medal of Freedom) – medal przyznawany przez Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie